Łomy est un toponyme qui peut désigner :

Łomy, village de la voïvodie de Lubusz
 Łomy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Łomy, village de la voïvodie de Podlachie

Voir aussi 
 Lomy